Victor Madsen kan syfta på bland andra:

 Victor Madsen (1865–1947), dansk geolog
 Victor Madsen (1873–1941), dansk biblioteksman